Хаменгкубувоно VII или Хаменгкубувана VII, (), также известен как Султан Нгабехи () и Султан Сугих () — седьмой султан Джокьякарты. Имя при рождении — Раден Мас Муртеджо (). Сын султана Хаменгкубувоно VI. Правил с 1877 по 1921 год.

Внешняя политика 
Имел награды Нидерланды, Сиама.

Примечания

Литература 
 M.C. Ricklefs. 1991. Sejarah Indonesia Modern (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
 Purwadi. 2007. Sejarah Raja-Raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu

Султаны Джокьякарты